Résultats détaillés de l'édition 1985 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Suédois Mats Wilander chez les hommes et par l'Américaine Chris Evert chez les femmes.

Faits marquants 
Trois ans après son premier succès, lors de l'édition 1982 qui l'avait révélé, Mats Wilander s'impose une seconde fois sur la terre battue parisienne, en battant en finale le tenant du titre, Ivan Lendl. Grand favori, le Tchécoslovaque n'avait pas perdu un seul set sur la route de la finale.

Pour la dernière fois à ce jour, deux Français sont opposés à un stade aussi avancé que les huitièmes de finale : Henri Leconte vient à bout du numéro 1 français Yannick Noah.

Pour la sixième fois, le tournoi féminin est dominé par Chris Evert. En finale, elle prend sa revanche sur sa rivale et compatriote Martina Navrátilová qui l'avait vaincue l'année précédente. Au palmarès, Chris Evert rejoint ainsi Suzanne Lenglen, elle aussi victorieuse à six reprises, entre 1920 et 1926.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Américain Jimmy Connors pour la  consécutive.
 Le Prix Orange est décerné à l'Australien Peter McNamara.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1985 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1985
France
France
Tennis en France en 1985
Tennis en mai 1985
Tennis en juin 1985